Монжуа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн і Гаронна
 Монжуа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Од